Лавренко — украинская фамилия.

Известные носители 
Лавренко, Борис Михайлович (1920—2001) — советский и российский живописец и педагог.
Лавренко, Виктор Сергеевич (род. 1976) — российский интернет-деятель.
Лавренко, Евгений Михайлович (1900—1987) — советский геоботаник.

Составные фамилии 
Прошкина-Лавренко, Анастасия Ивановна (1891—1977) — советская учёная-альголог, доктор биологических наук.